Чернево или Чернёво — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Чернево — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Чернево — деревня в Друевском сельсовете Браславского района Витебской области.
 Чернево — деревня в Друйском сельсовете Браславского района Витебской области.
 Чернево — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Болгария 
 Чернево — село в Варненской области.
 Чернёво — село в Софийской области.

Россия

Брянская область 
 Чернево — деревня в Комаричском районе.
 Чернево — посёлок в Рогнединском районе.

Владимирская область 
 Чернево — деревня в Вязниковском районе.
 Чернево — деревня в Ковровском районе.

Вологодская область 
 Чернево — деревня в Великоустюгском районе.
 Чернево — деревня в Вологодском районе.
 Чернево — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Чернево — деревня в Шуйском районе.

Московская область 
 Чернево — деревня в Волоколамском районе.
 Чернево — деревня в Зарайском районе.
 Чернево — деревня в Можайском районе.
 Чернево — микрорайон в Красногорске.

Москва 
 Чернево — упразднённое село Московской области России, вошедшее в состав Москвы в 1984 году.

Псковская область 
 Чернёво — село в Чернёвской волости Гдовского района.
 Чернёво — деревня в Чернёвской волости Гдовского района.
 Чернево — деревня в Дедовичском районе.
 Чернёво — деревня в Псковском районе.

Тверская область 
 Чернево — деревня в Андреапольском районе.
 Чернево — деревня в Кимрском районе.
 Чернево — деревня в Молоковском районе.
 Чернево — деревня в Рамешковском районе.
 Чернево — деревня в Торжокском районе.
 Чернево — упразднённая деревня в Ржевском районе.

Ярославская область 
 Чернево — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Чернево — деревня в Даниловском районе.
 Чернево — деревня в Мышкинском районе.
 Чернево — деревня в Некрасовском районе.

Украина 
 Чернево () — село в Мостисском районе Львовской области.

См. также 
 Черневое () — село в Глуховском районе Сумской области Украины.
 Чернеево